Rivincita per due (Comeback Season) – film del 2006 diretto da Bruce McCulloch
 Comeback Season – mixtape di Drake del 2007